Saint-Jacques (avec un trait d'union) est un toponyme ou un patronyme faisant référence à , le plus souvent Jacques de Zébédée, apôtre de Jésus.

Patronyme 

 Bernard Saint-Jacques, réalisateur de télévision français ;
 Bruno Saint-Jacques (1980-), joueur de hockey québécois ;
 David Saint-Jacques (1970-), astronaute d'origine québécoise ; 
 Denis Saint-Jacques, professeur de littérature québécois ;
 Diane Saint-Jacques (1953-), femme politique québécoise ;
 Larissa Saint-Jacques (1979-), haltérophile française.

Pseudonyme 
 Saint-Jacques, nom de guerre de Maurice Duclos (1906-1981), résistant français

Toponyme

Saint-Jacques, un hameau de la commune de Trois-Ponts en province de Liège
Lycée Saint-Jacques est une école secondaire proposant des cours de type général à Liège.

Saint-Jacques, une paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Saint-Jacques, une municipalité canadienne du Québec
 Saint-Jacques, une ville du Nouveau-Brunswick désormais rattachée à Edmundston
 Saint-Jacques, ancienne circonscription fédérale du Québec (1892-1987)
 Saint-Jacques, ancienne circonscription électorale du Québec, située à Montréal
 Saint-Jacques-de-Leeds, une municipalité canadienne du Québec
 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, une paroisse canadienne du Québec
 Saint-Jacques-le-Mineur, une paroisse canadienne du Québec
 St. Jacques-Coomb's Cove, une ville canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador
 Parc-nature du Cap Saint-Jacques, un parc urbain de Montréal
 Rivière Saint-Jacques, un tributaire de la rive-sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Philippe-de-Laprairie et Laprairie, dans la MRC de Rousillon, en Montérégie, au Québec.
 Rivière Saint-Jacques (rivière Portneuf), un affluent de la rivière Portneuf, coulant dans Pont-Rouge et Saint-Basile, dans la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.

Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville d'Espagne, lieu célèbre de pèlerinage et capitale de la communauté autonome de Galice



Communes 

 Saint-Jacques, commune des Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Jacques, ancienne commune française du Calvados
 Saint-Jacques-d'Aliermont, commune de Seine-Maritime
 Saint-Jacques-d'Ambur, commune du Puy-de-Dôme
 Saint-Jacques-d'Atticieux, commune de l'Ardèche
 Saint-Jacques-de-la-Lande, commune d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Jacques-de-Néhou, commune de la Manche
 Saint-Jacques-des-Arrêts, commune du Rhône
 Saint-Jacques-des-Blats, commune du Cantal
 Saint-Jacques-des-Guérets, commune du Loir-et-Cher
 Saint-Jacques-de-Thouars, commune des Deux-Sèvres
 Saint-Jacques-en-Valgodemard, commune des Hautes-Alpes
 Saint-Jacques-sur-Darnétal, commune de Seine-Maritime
 Ville-Saint-Jacques, commune de Seine-et-Marne

Odonymes

Autres lieux 
 Saint-Jacques, quartier d’Amiens ;
 Quartier Saint-Jacques, un quartier de Cognac (Charente) ;
 Quartier Saint-Jacques, un quartier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
 Quartier Saint-Jacques, un quartier populaire de Saint-Denis à La Réunion (France) ;
 Saint-Jacques, une station du métro parisien sur la ligne 6 ;
 Saint-Jacques - Gaîté, une station du métro de Rennes sur la ligne B ;
 Porte Saint-Jacques, ancienne porte de Paris ;
 Tour Saint-Jacques, clocher de style gothique flamboyant à Paris.

Saint-Jacques, hameau d'Ayas

Saint-Jacques, ancienne localité de Tunisie renommée Ben Arous

Cap Saint-Jacques, l'ancien nom de Vũng Tàu, le chef-lieu de la province de Bà Rịa-Vũng Tàu

Édifices 
 
 
 
 Chartreuse Saint-Jacques de Capri, à Capri (Italie)
 Château Saint-Jacques, à Saint-Marcel (Savoie)
 
 
 
 
 Saint-Jacques-le-Majeur, église paroissiale de Seingbouse, jalon des Chemins de Compostelle.

Voir aussi 

 , répertoire et analyse des occurrences du toponyme Saint-Jacques
 
 
 , en espagnol et portugais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Nom de guerre